Thank You for Your Service – libro del 2013 di David Finkel
Thank You for Your Service – film documentario del 2015 diretto da Tom Donahue
Thank You for Your Service – film del 2017 diretto da Jason Hall